CSI steht für:
 Camera Serial Interface, Schnittstelle zur Datenübertragung zwischen Kameramodul und Host-Computer, vor allem in Mobilgeräten
 Canadian Solar, ein kanadisches Unternehmen, das Solarmodule produziert
 Carroll Shelby International, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Center for the Study of Intelligence, Zentrum für Geheimdienstforschung in Washington D.C.
 Centrum für soziale Investitionen und Innovationen der Universität Heidelberg
 Chemical Shift Imaging, ein Verfahren der Magnetresonanzspektroskopie
 Chlorsulfonylisocyanat, chemische Verbindung aus der Gruppe der Isocyanate
 Church of South India, unierte Kirche in Südindien
 Christian Solidarity International, eine christliche Menschenrechtsorganisation
 Cité des sciences et de l’industrie, Museum in Paris
 Commission Sportive Internationale, die ehemalige Motorsport-Abteilung der FIA, siehe Fédération Internationale du Sport Automobile
 Committee for Skeptical Inquiry, US-amerikanische Organisation der Skeptikerbewegung
 Common System Interface, der FSB-Nachfolger von Intel, siehe Intel QuickPath Interconnect
 Companion of the Star of India, 3. Klasse des britischen Ritterordens Order of the Star of India
 Concours de Saut International, ein internationales Turnier im Springreiten
 Conserved Signature Indel, bestimmte Indels in DNA-Sequenzen
 Container Security Initiative, ein Sicherheitsprogramm der US-Zollverwaltung
 Continual Service Improvement, die letzte Publikation der ITIL V3, siehe ITIL
 Control Sequence Introducer, ein Steuerzeichen in Zeichenfolgen zur Bildschirmsteuerung, siehe  ANSI-Escapesequenz #Control Sequence Intro
 CSI-Effekt in der amerikanischen Rechtswissenschaft
 Crime Scene Investigation, Bezeichnung für Spurensicherung in Nordamerika
 davon abgeleitete US-amerikanische Fernsehserie: CSI: Vegas
 und deren Spin-Offs: 
 CSI: Miami
 CSI: NY
CSI: Cyber
 sowie deren Revival-Serie CSI: Vegas (2021)
 CSI (Spieleserie), eine Videospielreihe
 CSI 300 (China Securities Index), ein Aktienindex
 Current Source Inverter, siehe Stromzwischenkreisumrichter
 Customer Satisfaction Index, ein Analyseinstrument für die Kundenzufriedenheit, siehe Kundenzufriedenheit #Kundenzufriedenheitsindex (Customer-Satisfaction-Index)

C.S.I. steht für:
 Consorzio Suonatori Indipendenti, italienische Rockband

CsI steht für:
 Caesiumiodid, chemische Verbindung

csi steht für:
 Coast Miwok (Sprache) (ISO-639-3-Code), aufgegebene Penuti-Sprache der Coast-Miwok in Kalifornien

Abkürzung